Peltistroma är ett släkte av svampar. Peltistroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peltistroma